Столиця — термін, що має декілька значень.

Вікіпедія має статті про такі з них:
 Столиця — слов'янська назва головного міста держави.
 Столиця Любов Микитівна (1884—1934) — російська поетеса.